Spiedo – arma bianca
 Spiedo – attrezzo da cucina
 Spiedo bresciano – piatto italiano tradizionale della provincia di Brescia
 Spiedo da guerra – arma bianca

Altri progetti